Десмохизис () — це безстатеве розмноження в динофлагелят, коли батьківська клітина ділиться на дві дочірні, кожна з яких зберігає половину батьківської теки, хоча б тимчасово. Під час десмохизису, тека розподіляється уздовж заздалегідь визначеного шва між тековими пластинами. Шов поділу косий, зазвичай, він проходить по точках (уявних), що розташовані зверху ліворуч та внизу праворуч (як у косого бінарного поділу). З точки зору безстатевого поділу рухливих клітин, десмохизис, як правило, має місце в Gonyaulacales, тоді як елеутерохизис, як правило, має місце в Peridiniales.
 Десмохизис або цитотомія — справжній вегетативний поділ клітин.

Примітки 

Безстатеве розмноження